88, een jaartal in de westerse kalender
 88 v.Chr., een jaartal voor het begin van de westerse kalender
 88 (getal)
 88 (2022), Amerikaanse film uit 2022 
 The 88, een Amerikaanse indierock- en powerpopband
 Achtentachtig, een sjibbolet (uitspraak waaraan men hoort of iemand een moedertaalspreker is)
 Heil Hitler, de H is de achtste letter van het alfabet

Zie ook 
 U 88 (doorverwijspagina)